Scavolini Pesaro – włoski klub siatkarski
 Scavolini Pesaro (Victoria Libertas Pesaro) – włoski klub koszykarski